Creswick steht für:

 Creswick, eine Stadt nahe Melbourne in Australien
 Creswick Gap, eine Scharte an der Rymill-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Creswick Peaks, eine Gebirgsgruppe an der Rymill-Küste des Grahamlands, Antarktika

Creswick ist der Familienname folgender Person:
 Thomas Creswick (1811–1869), britischer Landschaftsmaler